Ленц () — німецьке прізвище та топонім.

 Вільгельм Ленц (1809—1883) — музичний критик.
 Герман Ленц (1913-1998) – німецький письменник.
 Готтліб Едуард Ленц (1788—1829) — теолог, професор практичного богослов'я в Дерптському університеті.
 Ленц Емілій Христіанович (1804—1865) — російський фізик.
 Жорж Ленц (, рід. 1965) — люксембурзька композитор.
 Зігфрід Ленц (, 1926—2014) — німецький письменник, драматург.
 Кей Ленц (нар. 1953) — американська актриса, лауреат двох премій «Еммі».
 Макс Ленц (1850—1932) — німецький історик
 Мішель Ленц (; 1820—1893) — люксембурзька поетеса, автор слів державного гімну Люксембургу «Ons Hémécht» («Наша Вітчизна»).
 Ленц Микола Іванович (1830—1906) — краєзнавець, директор Феодосійського учительського інституту.
 Оскар Ленц (1848—1925) — німецький мандрівник по Африці.
 Ленц Отто Карлович — механік і винахідник, власник механічного заводу в Баку.
 Ленц Роберт Христіанович (1808—1836) — російський сходознавець: індолог, санскритолог.
 Ленц, Роберт Емільович — (1833—1903) — російський фізик, син Емілія Християновича Ленца.
 Станіслав Ленц (1861—1920) — польський живописець, видатний портретист, ілюстратор, карикатурист, професор.
 Фредерік Ленц (1950—1998) — американський релігійний діяч.
 Давид Фрідріх Ленц (1745—1809) — лектор эстского мови в Дерптському університеті.
 Гаральд Отмар Ленц (1798—1870) — німецький натураліст і науковий історик.
 Якоб Міхаель Райнгольд Ленц (1751—1792) — німецький письменник.

Літературні персонажі 
 Готфрід Ленц — один з головних героїв роману Еріха Марія Ремарка «Три товариші» 1938 року.

 Ланч (Ленц) — комуна в Швейцарії, в кантоні Граубюнден.

Німецькі прізвища